Michael Caruso (né le  à Mississauga, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Storm de Guelph || LHO ||56 ||0 ||3 ||3 ||31 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006 || Storm de Guelph || LHO ||66 ||1 ||15 ||16 ||85 ||15 ||1 ||2 ||3 ||24 
|-
|2006-2007 || Storm de Guelph || LHO ||64 ||4 ||16 ||20 ||119 ||4 ||0 ||0 ||0 ||8 
|-
|2007-2008 || Storm de Guelph || LHO ||62 ||10 ||24 ||34 ||103 ||10 ||2 ||6 ||8 ||22
|-
|2008-2009 || Americans de Rochester || LAH ||73 ||1 ||9 ||10 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Americans de Rochester || LAH ||67 ||1 ||10 ||11 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Rampage de San Antonio || LAH || 75|| 5|| 4|| 9|| 77|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Rampage de San Antonio || LAH || 68|| 5|| 8|| 13|| 63|| 10|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
|2012-2013 || Rampage de San Antonio || LAH ||35 ||1 ||3 || 4|| 22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Panthers de la Floride || LNH ||2 || 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Rampage de San Antonio || LAH || 35 || 0 || 2 || 2 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Royals de Reading || ECHL || 65 || 4 || 16 || 20 || 63 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Dornbirner EC || EBEL || 53 || 2 || 13 || 15 || 53 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2016-2017 || Dornbirner EC || EBEL || 54 || 3 || 3 || 6 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Dornbirner EC || EBEL || 54||4||11||15||54||6||0||2||2||4
|-
| 2018-2019 || Fehérvár AV19 || EBEL ||51 ||3 ||14 ||17 ||18 ||6 ||1 ||2 ||3 ||4 
|-
| 2019-2020 || Fehérvár AV19 || EBEL ||38 ||2 ||7 ||9 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021|| Fehérvár AV19 || ICEHL || 48 || 4 || 9 || 13 || 34 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2021-2022|| HC Pustertal || ICEHL||  ||

Notes et références 

Naissance en juillet 1988
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Panthers de la Floride
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Royals de Reading
Joueur du Dornbirner EC
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár